Kreis, arrondissement (Allemagne)
 Der Kreis était un magazine suisse gay publié entre 1932 et 1967.

Patronyme 

 Anne Kreis
 Harold Kreis
 Jason Kreis
 Wilhelm Kreis